Напучи има више значења:

 Напучи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучи, Ваље де лос Онгос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику